Wade steht für:
 Wade (Name), Personen mit diesem Vornamen oder Familiennamen
 die hintere Seite des Unterschenkels, im Wesentlichen geformt durch den Musculus gastrocnemius
 ein Fangnetz in der Fischerei

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wade (Arkansas)
 Wade (Florida)
 Wade (Maine)
 Wade (Mississippi)
 Wade (Montana)
 Wade (North Carolina)
 Wade (Ohio)
 Wade (Oklahoma)
 Wade (Tennessee)
 Wade (West Virginia)
 Wade Heights (South Carolina)
 Wade Mills (North Carolina)

Siehe auch:

 Wade-Giles, System zur phonetischen Umschrift der chinesischen Zeichen
 Wade Ice Rise, Eiskuppel im Grahamland, Antarktika
 Wade-Regel, zur Erkennung der Struktur einer Boranverbindung aus ihrer Summenformel
 Mount Wade, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Roe v. Wade, Kurzbezeichnung für eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten